Rembau (district), een district in de Maleisische deelstaat Negeri Sembilan
 Rembau (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Rembau